Великобританию на конкурсе Евровидение 2010 представил певец Джош Дюбови с песней "That sounds good to me"Больше всего (4) балла в 2010 году ему дала ..

Евровидение 
Дюбови в финале выступил под 12 номером и с 10 баллами занял последнее, 25 место.
Результаты голосования Великобритании объявлял .

Полуфинал

Финал

Примечания 

Страны на «Евровидении-2010»